Воскресе́нське — власна назва, що походить від храму, освяченого на честь свята Воскресіння Христового.

Воскресенське — село, Бабушкінський район, Вологодська область
 Воскресенське — село, Богородський міський округ, Московська область
 Воскресенське — село, Воскресенський район, Саратовська область
 Воскресенське — село, Грязовецький район, Вологодська область
 Воскресенське — село, Зілаїрський район, Башкортостан
 Воскресенське — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан
 Воскресенське — село, Мелеузівський район, Башкортостан
 Воскресенське — присілок, Половинський округ, Курганська область
 Воскресенське — присілок, Совєтський район, Марій Ел
 Воскресенське — село, Ульчський район, Хабаровський край
 Воскресенське — назва міста Істра у 1589—1781 роках

Воскресенське — селище міського типу, Миколаївська область, Миколаївський район
 Воскресенське — село, Київська область, Бориспільський район
 Воскресенське — село, Херсонська область, Генічеський район
 Воскресенське — село, Чернігівська область, Прилуцький район